Никита:
 Ники́та — мужское имя в России и некоторых странах восточной Европы.  
 Никита Водопол (Никитин день) — день народного календаря у восточных славян.
 Никита́ — женское имя в странах Западной Европы, США, а также этническое женское имя некоторых народностей Индии.
 Мадемуазель Никита (Луиза Маргарет Николсон; ; 1872-?) — американская певица-сопрано, прозванная «Ниагарской феей»

Топоним
 Никита — посёлок городского типа в Крыму.
 Никита — деревня в Городском округе Воркута Республики Коми.
 Никита — озеро на севере Якутии в долине реки Максунуоха.
 Никита — река в Еврейской АО, приток Биры.
 Никита Сотчемъю — река в России, протекает в Республике Коми.

Фильмы
 «Никита» — фильм Люка Бессона.
 «Никита» — телесериал 2010 года.

Другое
 Nikita — компания, занимающаяся разработкой компьютерных и мобильных игр.
 Никита — российский эстрадный певец.
 «NikitA» — украинская поп-группа.
 «Nikita» — песня Элтона Джона 1985 года.

См. также 
 Микита